Wolfstein bezeichnet in Deutschland:

 die Stadt Wolfstein im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 die ehemalige Verbandsgemeinde Wolfstein
 Wolfstein (Issigau), Ortsteil der Gemeinde Issigau, Landkreis Hof, Bayern
 Wolfstein (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Wolfstein (Neumarkt in der Oberpfalz, Weiler), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wolfstein (Neumarkt in der Oberpfalz, Siedlung), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wolfstein (Offenberg), Ortsteil der Gemeinde Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 den ehemaligen Landkreis Wolfstein in Niederbayern
 eine markante Felsformation in der Nähe von Bad Marienberg (Westerwald), siehe Großer Wolfstein
 den Berg Wolfstein (Fichtelgebirge) (754 m), knapp 2 km südwestlich von Vordorf (Tröstau), Landkreis Wunsiedel, Bayern
 den Wolfsteinberg (589 m) auf der Fränkischen Alb im Stadtgebiet von Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

die Burgen und Schlösser:
 Burg Alt-Wolfstein, Burgruine bei Wolfstein im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Burg Neu-Wolfstein, Burgruine bei Wolfstein im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Burgruine Wolfstein (Isar), hochmittelalterliche Burgruine bei Niederaichbach, Niederbayern
 Burgruine Wolfstein, Burgruine in Neumarkt in der Oberpfalz
 Schloss Wolfstein, Schloss in Freyung in Niederbayern

mehrere Denkmale für Wölfe, zu den bekanntesten zählen:
 der Gedenkstein für einen Wolf bei Ahlden (Aller), Niedersachsen, siehe dazu: Würger vom Lichtenmoor
 der Wolfstein (Stromberg) zwischen Sachsenheim und Cleebronn, Baden-Württemberg
 das Wolfsdenkmal bei Weinböhla, Sachsen, siehe dazu Wolfssäule Friedewald
 das Denkmal bei Ascheberg, Nordrhein-Westfalen, Abb. siehe Wolf

Wolfstein bezeichnet in Österreich:
 die Katastralgemeinde Wolfstein (Gemeinde Schönbühel-Aggsbach) im Bezirk Melk in Niederösterreich
 Burgruine Wolfstein (Melk), hochmittelalterliche Burgruine bei Aggsbach Dorf in der Marktgemeinde Schönbühel-Aggsbach im Bezirk Melk in Niederösterreich
 Wolfstein (Gemeinde Piberbach), Ortsteil von Piberbach, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 das Denkmal für den letzten Wolf im Koralmgebiet auf der Handalm#Wolfstein

Wolfstein bezeichnet in Tschechien:
 Burgruine Wolffstein bei Černošín, siehe Burg Volfštejn

Wolfstein ist ein Familienname:
 Wolfstein (Adelsgeschlecht), der Name eines alten fränkischen Adelsgeschlechts
 Rosi Wolfstein (1888–1987), deutsche sozialistische Politikerin
 Sophie Christiane von Wolfstein (1667–1737), geborene Gräfin von Wolfstein und verheiratete Markgräfin von Brandenburg-Kulmbach

Siehe auch:
 Wolfenstein
 Wolfsstein
 Wolfsteiner